Neutronemission er en type radioaktivt henfald hvor en neutron frigives fra atomkernen. Et eksempel på en isotop som afgiver neutroner er 13Be (beryllium-13).

Kernefysik